az-Zahra’ () steht für:
 az-Zahra’ (Gazastreifen), Ort im Gazastreifen
 Ezzahra, Stadt in Tunesien

Orte in Ägypten:
 az-Zahra’ (ad-Daqahliyya)
 az-Zahra’ (asch-Scharqiyya)

Orte in Syrien:
 az-Zahra’ (Aleppo), Stadt
 az-Zahra’ (Hama)
 az-Zahra’ (Idlib)

Personen:
 Fātima bint Muhammad (606–632), jüngste Tochter des Propheten Mohammed